Palnia är ett släkte av skalbaggar. Palnia ingår i familjen Aulonocnemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Palnia